168-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион - воинская часть вооружённых сил СССР в Великой Отечественной войне. Имелось два различных формирования дивизиона.

168-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион (изначально 10-й стрелковой дивизии) 

В составе действующей армии с 22 июня 1941 года по 15 декабря 1941 года как 168-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион, с 15 декабря 1941 по 23 марта 1942 года как 486-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион, с 23 марта 1942 года по 9 мая 1945 года вновь как 168-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион.

На 22 июня 1941 года входил в состав 10-й стрелковой дивизии, дислоцировался в 20-25 километрах от Кретинги в бывшем помещичьем имении 

С началом немецкого наступления в Прибалтике отступает в Эстонию и затем по берегу Финского залива к Ленинграду. В августе-сентябре 1941 года занимает позиции в Петергофе, отступает в направлении Ораниенбаума, откуда вместе с дивизией остатки дивизиона были перевезены в Ленинград. Дивизион был расформирован (официально с 15 декабря 1941 года), на его базе были сформированы 486-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион и 334-я отдельная зенитная батарея 10-й стрелковой дивизии

В ноябре 1941 года передан на Волховский фронт, занял позиции в Маловишерском районе, где находится до июля 1942 года. 23 марта 1942 года дивизиону был возвращён прежний, 168-й номер.

В июле 1942 года передислоцирован в район Киришей. В конце 1943 года вновь передислоцирован на подступы к Новгороду, в январе-феврале 1944 года осуществляет противовоздушное прикрытие войск 59-й армии в ходе Ленинградско-Новгородской операции. Весной 1944 года передислоцирован в районе Нарвы. В июле 1944 года отправлен на Карельский перешеек, где принимает участие в Выборгской операции. По её окончании дислоцируется в районе Выборга до конца войны.

Подчинение

168-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион (изначально Гомельского бригадного района ПВО) 

В составе действующей армии с 22 июня 1941 года по 23 сентября 1941 и с 3 октября 1941 по 7 июня 1942 года. Имел на вооружении зенитные 85-мм орудия

На 22 июня 1941 года дислоцируется в Гомеле, с первых дней войны отражает налёты вражеской авиации. В августе 1941 года отведён в тыл, в Орёл. На 1 октября в дивизионе насчитывалось 12 85-мм орудий, пулемётная установка (счетверённый пулемёт) на ЗИС-5 и пулемётная рота 

С началом операции «Тайфун» по-видимому частью не успевает эвакуироваться из Орла  попадает в окружение, за первую половину октября 1941 год только пропавшими без вести (вероятнее всего пленёнными) теряет более 170 человек (исходя из данных списка безвозвратных потерь 50-й армии за период с 3 октября 1941 года). Оставшаяся часть дивизиона отошла в направлении Тулы, при этом сохранив орудия и заняла позиции на шоссе от Мценска в Тулу, на южных окраинах города.

29 октября 1941 года на шоссе в районе Ново-Басово дивизион не пропустил танковую колонну противника, двигающуюся к Туле, и по оценке И.Б. Мощанского, сыграл главную роль в том, что танки противника с ходу не захватили Тулу. Но дивизион также понёс потери, были разбиты 4 орудия.

Во время обороны Тулы занимал позиции на южной окраине Тулы и отражает огнём вражеские танковые атаки, находясь в оперативном подчинении 1005-го стрелкового полка. На 7 ноября 1941 года насчитывал 8 76-мм (так в тексте документа) орудий   в ноябре передислоцирован в Венёв , где также, заняв позиции на подступах к городу, отражает атаки противника. Так, 24 ноября 1941 года 1-я батарея после 12—16 выстрелов уничтожила двухорудийную батарею у Хавки, затем перенесла огонь на танки и колонну автомашин с вражеской пехотой, уничтожив два танка, подбив пять танков и 10 автомашин, вынудив противника спешиться и залечь. В то же время, 2-я батарея дивизиона вела огонь по колонне автомашин с пехотой, наступавшей по шоссе от Берёзова на Венёв. Только за этот день воины дивизиона сбили 2 самолёта, подбили и уничтожили 9 танков, до 15 автомашин с пехотой, батарею и истребили более 600 солдат и офицеров противника.

После Тульской операции восстанавливается в Туле в течение декабря 1941 - февраля 1942 года, в феврале задержался с отбытием на 15 дней из-за отсутствия транспорта. С марта 1942 года продолжает действовать в интересах 50-й армии, дислоцируется в Мосальском районе (Васильевское)

Постановлением № ГОКО-1887сс от 6 июня 1942 года обращён на формирование 1275-го зенитного артиллерийского полка 

Командир дивизиона: старший лейтенант Трепов

Подчинение

Примечания

Ссылки 
 Справочники на Солдат.ру
 Перечень № 31 артиллерийских частей и подразделений (отдельных дивизионов, батальонов, батарей, рот и отрядов ), со сроками их вхождения в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны 1941-1945

Зенитные дивизионы СССР во время Великой Отечественной войны